Jean-Pierre Duval (1754-1817), personnalité politique française ;
 Jean-Pierre Duval (1963-), photographe français.